Mont-Saint-Jean (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Mont-Saint-Jean (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Mont-Saint-Jean (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia